Melmerby (Cumbria)
 Melmerby (Harrogate), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire in het district Harrogate
 Melmerby (Richmondshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire in het district Richmondshire